DAJ est un sigle pouvant désigner :
 Direction des Affaires juridiques, organisme français d'État ;
 Distributed Algorithms en Java.